

Bułgaria 
 Szipka – szczyt górski w Starej Płaninie
 Szipka – przełęcz w Starej Płaninie
 Szipka – miasto w obwodzie Stara Zagora
 Szipka – stadion piłkarski klubu F.C. Asenowgrad
 Szipka – ulica w Sofii